XII чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Австрии и Венгрии с 5 по 17 декабря 1995 года. Игры проводились в Кремс-ан-дер-Донау, Винер-Нойштадте, Санкт-Пёльтене, Штоккерау, Дьёре и Будапеште.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/16 финала

Сетка турнира

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира в Венгрии
Декабрь 1995 года
Спорт в Венгрии в 1995 году
Спорт в Австрии в 1995 году